— комедийная порнографическая манга Харуки Инуи, опубликованная в японском журнале Play Comic, и одноимённое аниме (в США выпущено под названием Ogenki Clinic Adventures). OVA, снятое режиссёром Такаси Ватанабэ, состоит из 3 серий. В Японии оно вышло в 1991 году на видеокассетах VHS.

Сюжет 
В центре сюжета находится врач по имени Савару Огэнки и медсестра Руко Татасэ, которые помогают пациентам решать их сексуальные проблемы.

Персонажи 
 — Медсестра и помощница Савару, а также младшая сестра Масуо.

 Сейю: Кикуко Иноуэ

 — Основатель и главный врач клиники Огенки.

 Сейю: Акэми Окамура

Медиа

Манга 
Манга, первый том которой появился в 1987 году, была опубликована в девяти томах издательством Akita Shoten. В США она была лицензирована Ironcat и несколько раз попадала в список бестселлеров, однако в 2003 году её издание было прекращено из-за финансовых проблем в компании Ironcat. Ogenki Clinic также лицензирована во Франции (Albin Michel, Samourai), Испании (Norma Editorial), Германии (Schreiber und Leser).

Аниме 
Премьера экранизации состоялась с 21 января по 21 марта 1992 года. Производством занималась AC Create совместно с Akita Shoten и Tokyo Kids, под руководством режиссёра Такаси Ватанабэ, по сценарию Ютака Цунода, музыкальное сопровождение написал композитор Такаси Аюкава. Выпуск в японии, состоялся на VHS.

Начальная тема:

«Mono» — исполняет CHU-DOKU

Завершающая тема:

«I loved it» — исполняет CHU-DOKU

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Харуки Инуи

 

Порнографическая анимация